

Cinema 
 Riders of the Purple Sage – film del 1918 diretto da Frank Lloyd
 Riders of the Purple Sage – film del 1925 diretto da Lynn Reynolds
 L'amazzone mascherata (Riders of the Purple Sage) – film del 1931 diretto da Hamilton MacFadden
 Riders of the Purple Sage – film del 1941 diretto da James Tinling

Letteratura 
 La valle delle sorprese o Lassiter (Riders of the Purple Sage) – romanzo di Zane Grey del 1912